A 2014. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 3000 méteres versenyszámát február 9-én rendezték. Az aranyérmet a holland Ireen Wüst nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A verseny helyi idő szerint 15:30-kor, magyar idő szerint 12:30-kor kezdődött. A rövidítések jelentése a következő:

TR: pályarekord

Források 

N03000